Апертура 2014 () — первая половина 80-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2014 на rsssf.com

2014
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2014 году